Азійський кіт, або Пріонайлур (Prionailurus) — рід відносно дрібних ссавців ряду хижих (Carnivora) родини котових (Felidae), котрі мешкають виключно в Азії. Етимологія:  — «пилка»,  — «кіт», що означає «пилкозубий кіт».

Видовий склад

Морфологія 
Представники роду за розміром відповідають домашнім кішкам або трішки їм поступаються. Їх сіре або коричневе хутро може мати плямистий малюнок. В цілому у них кремезна статура, маленькі вуха і відносно короткі кінцівки.

Родинні стосунки 
Молекулярно-генетичні дослідження ставлять рід Prionailurus у близьку спорідненість із Otocolobus (у філогенетичному дереві не вказано новий вид Prionailurus javanensis, очевидно дуже близький до Prionailurus bengalensis).

Філогенетичне древо родів Prionailurus і Otocolobus

Галерея

Примітки

Посилання 
 Азійські кішки  // ВУЕ

Котові
Роди ссавців